Brece kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Brecé, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Brécé, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,